Krbec může být:

 Jiří Z. Krbec (1914–2004), lékař, politický vězeň, nositel medaile Za hrdinství 
 Martin Krbec (* 1956), profesor ortopedie 
 Miloslav Krbec (1924–2003), český jazykovědec, bohemista a překladatel
 Pavel Krbec (* 1975), mediální manager
 Přemysl Krbec (1940–2021), československý sportovní gymnasta

ve fikci
 O zvířátkách pana Krbce, hlavní postava kastelána z večerníčku